Todd, családnév
 Todd, keresztnév
 Todd, Todd Rundgren nagylemeze

Földrajz
 Todd település Észak-Karolinában
 Todd település Kaliforniában
 Todd település Missouriban

Lásd még
 Todd megye (egyértelműsítő lap)